Vila São Pedro pode ser:
Vila São Pedro - Bairro da cidade de São Paulo.
Vila São Pedro - Bairro de Presidente Prudente.
Vila São Pedro - Bairro de São Bernardo do Campo.
Vila São Pedro - Distrito da cidade de Dourados.
Vila São Pedro - Unidade residencial localizado no bairro Uglione, no distrito da Sede, em Santa Maria / RS.

Desambiguação